Jowtschew oder Yovchev ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Jowtschew (* 1950), bulgarischer Geistlicher, Bischof von Sofia und Plowdiw 
 Zwetelin Jowtschew (* 1954), bulgarischer Politiker
 Jowtscho Jowtschew (* 1991), bulgarischer Straßenradrennfahrer
 Petko Jowtschew († 2012), bulgarischer Architekt